Sata kan syfta på Serial ATA eller följande platser:

Antarktis 

 Såta, 

Robotskapade Antarktisförgreningar